Takiseeq bezeichnet:
 Takiseeq (Ammassalik Ø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Takiseeq (Insel, Ikaasammiit) (Langø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Takiseeq (Insel, Suunigajik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland